Натуральне число 2003
 2003 рік до нашої ери
 2003 рік нашої ери